Un brodeur est un fabricant de broderies.

Patronyme 

Brodeur est un patronyme canadien français. La famille Brodeur est une famille pionnière de la Nouvelle-France dont l'ancêtre est Jean Le Brodeur, dit Lamay et dit de La Vigne, né en 1653 à Nieul-le-Dolent dans le Poitou, arrivé en Nouvelle-France autour de 1675.

Le patronyme est notamment porté par :
 Louis-Philippe Brodeur (1862-1924), politicien et avocat canadien ;
 Hélène Brodeur (1923-2010), écrivaine franco-ontarienne ;
 Denis Brodeur (1930-2013), joueur de hockey sur glace et photographe canadien ;
 Ruth Wallace Brodeur (1941-), écrivaine américaine ;
 Jean-Paul Brodeur (1944-2010), criminologue canadien ;
 Richard Brodeur (1952-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Bernard Brodeur (1956-), notaire, fermier et homme politique québécois ;
 Martin Brodeur (1972-), joueur de hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey évoluant avec les Devils du New Jersey ;
 Luc Brodeur-Jourdain (1983-), joueur de football canadien ;
 Mathieu Brodeur (1990-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Paul Brodeur (1931-), écrivain et vulgarisateur scientifique américain, spécialisé sur les risques émergents.

Toponyme 
 Péninsule Brodeur, péninsule du territoire canadien du Nunavut.